Het Wheelchair Tennis Masters-toernooi van 2018 vond plaats tussen 14 november en 2 december 2018. Het was de 25e editie van het toernooi dat beschouwd wordt als het officieuze wereldkampioenschap in het rolstoeltennis. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi bestond uit twee delen:
 UNIQLO Doubles Masters (dubbelspel) 14–18 november in de Nederlandse plaats Bemmel
 NEC Wheelchair Masters (enkelspel) 28 november–2 december in de Amerikaanse stad Orlando

Beide delen kenden drie categorieën deelnemers: mannen, vrouwen en quad-spelers. In elk van de zes aldus ontstane toernooi-onderdelen werd eerst een groepsfase (round robin) afgewerkt, waarna een eliminatiefase (knock-out) volgde.

Enkelspel

Mannen 
Deelnemers aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 10 november 2018)
  Shingo Kunieda
  Alfie Hewett afgemeld
  Gustavo Fernández
  Gordon Reid
  Stéphane Houdet
  Joachim Gérard
  Stefan Olsson
  Nicolas Peifer
  Takashi Sanada

Eliminatiefase

Vrouwen 
Deelneemsters aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 10 november 2018)
  Diede de Groot
  Yui Kamiji
  Aniek van Koot
  Sabine Ellerbrock
  Kgothatso Montjane
  Giulia Capocci
  Marjolein Buis
  Lucy Shuker

Eliminatiefase

Quads 
Deelnemers aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 10 november 2018)
  David Wagner
  Dylan Alcott
  Andy Lapthorne
  Koji Sugeno
  Heath Davidson
  Lucas Sithole

Eliminatiefase

Dubbelspel

Mannen 
Deelnemers aan de groepsfase:
  Stéphane Houdet en  Nicolas Peifer 
  Joachim Gérard en  Stefan Olsson 
  Gustavo Fernández en  Gordon Reid 
  Shingo Kunieda en  Takashi Sanada 
  Ruben Spaargaren en  Jef Vandorpe 
  Tom Egberink en  Maikel Scheffers 
  Daniel Caverzaschi en  Martín de la Puente 
  Agustín Ledesma en  Daniel Rodrígues 
Eliminatiefase

Vrouwen 
Deelneemsters aan de groepsfase:
  Diede de Groot en  Lucy Shuker 
  Louise Hunt en  Dana Mathewson 
  Marjolein Buis en  Aniek van Koot 
  Katharina Krüger en  Michaela Spaanstra 
  Charlotte Famin en  Kgothatso Montjane 
  Momoko Ohtani en  Manami Tanaka 

Eliminatiefase

Quads 
Deelnemers aan de groepsfase:
  Nicholas Taylor en  David Wagner 
  Antony Cotterill en  Andy Lapthorne 
  Bryan Barten en  Ymanitu Silva 
  Greg Hasterok en  Lucas Sithole 

Finale

Externe links 
 Toernooischema ITF enkelspel
 Toernooischema ITF dubbelspel
 Ranglijst ITF op 10 november 2018
 Wereldtitel Buis en Van Koot in dubbelspel na overtuigende winst, TeamNL, 18 november 2018

ITF-toernooi in 2018